Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1950. je četvrti put zaredom osvojio Enotnost iz Ljubljane.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1950